Programma Aanpak Stikstof, programma van de Nederlandse overheid uit 2015
 Programmatorische Aanpak Stikstof, programma van de Belgische overheid
 Personen uit het Autisme Spectrum
 Ouderverstotingssyndroom
 Pater Ahlbrinck Stichting
 Para-aminosalicylzuur
 Power Assist Systems, een hulpmotor
 Pulse Air System, een Sekundär Luft System